Ferring kan avse:

Ferring, Jylland – ort i Danmark
Ferring, West Sussex – ort i Storbritannien
Ferring (företag) – ett schweiziskt, tidigare svenskt, läkemedelsföretag